29881 Tschopp – asteroide della fascia principale 
 Evelyne Tschopp – judoka svizzera
 Johann Tschopp – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero

Pagine correlate

 Schopp (disambigua)